ConIFA European Football Cup 2017 — второй Кубок Европы ConIFA, проходящий под эгидой организации ConIFA, международный футбольный турнир для непризнанных государств и народов, меньшинств и регионов, аффилированных с ФИФА. Турнир проводился с 4 по 10 июня 2017 года на Северном Кипре. Чемпионом второй раз подряд стала сборная Падании.

Турнир 
После Кубка Европы ConIFA 2015 года на ежегодном общем собрании организации в феврале 2017 года было объявлено, что следующий турнир состоится с 4 по 11 июня 2017 года на Северном Кипре. В общей сложности для участия в турнире были объявлены восемь команд, который планируется провести в четырёх городах.

Города и стадионы 
 Северный Кипр

Участники 
Всего было заявлено восемь команд — как нынешние обладатели Кубка Европы по футболу Падания, так и действующие чемпионы Кубка мира по футболу Абхазия были автоматически квалифицированы, а за остальных проголосовали члены ConIFA.
  Абхазия
  Графство Ницца
  Лапландия
  Окситания
  Падания
  Северный Кипр
  Секейский край
  Элан Ванин

Замены 
После объявления восьми участников трое из них снялись с турнира:
 Лапландию заменила  Южная Осетия.
 Графство Ниццы заменил  Фельвидек.
 Окситанию заменило  Закарпатье.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Плей-офф за 5-8 места

Итоговые позиции

Бомбардиры 
5 голов
  Барна Байко

3 гола

  Эртач Ташкыран
  Халил Туран

  Андреа Рота

Примечания 

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
2017 год в футболе
Футбол в Турецкой Республике Северного Кипра
Международные соревнования по футболу на Кипре